Kim Song-ae (translitera al idioma coreano: 김성애; 1924 - 2014) fue una política y segunda esposa del difunto líder norcoreano, Kim Il-sung.

Biografía 
Kim Song-ae fue secretaria de Kim Il-sung hasta que años después de la muerte de la primera esposa del líder norcoreano, Kim Jong-suk en 1949, se casó con él en 1952 aunque debido a que el país estaba inmerso en plena Guerra de Corea, no se llevó a cabo ninguna ceremonia oficial hasta 1963. Fruto del matrimonio, nacieron Kim Kyung-jin (1953), Kim Pyong-il (1955) y Kim Yong-il (1957-2000).

Posteriormente, empezó a desempeñar tareas políticas en el régimen como vicepresidenta del Comité Central de la Asociación Coreana de Mujeres (조선 여성 총동맹) a mediados de los años 1960 y presidenta de la misma a partir de 1971, hasta que en 1976, fue removido de su cargo, lo que eliminó su canal de comunicación con el público y redujo su base de poder.

En 1993, volvería a la presidencia del Comité Central de la Asociación Coreana de Mujeres, sin embargo, su ejercicio en el cargo fue únicamente de carácter simbólico, por lo que renunció al cargo en 1998.

Posteriormente se informó de que había muerto en 2014, fecha que fue confirmada por el Ministerio de Unificación en diciembre de 2018.

Ascendencia

Véase también 
 Gobierno y política de Corea del Norte
 Historia de Corea del Norte

Referencias 

Políticos de Corea del Norte
Familia de Kim Il-sung
Norcoreanas del siglo XX